Dee Dee, DeeDee ou Deedee peut référer à

Prénom 

 DeeDee Halleck (née en 1940), militante médiatique.
 DeeDee Jonrowe (né en 1953)
 Deedee Magno (née en 1975), actrice et chanteuse américaine.
 Dee Dee Phelps, (née Mary Sperling) est une chanteuse, compositrice et auteure américaine.
 Dee Dee Ramone (1951-2002), auteur-compositeur et musicien germano-américain, membre fondateur, auteur-compositeur et bassiste du groupe de punk rock The Ramones
 Dee Dee Sharp (née en 1945), chanteuse R&B américaine
 Dee Dee Warwick (1942-2008), chanteuse de soul américaine

Surnom 

 Dee Dee Bridgewater (née en 1950), chanteuse et compositrice de jazz américaine.
 Deedee Corradini (1944-2015), maire de Salt Lake City, Utah.
 D'Andre Hill (né en 1973), entraîneur américain d'athlétisme et ancien sprinter.
 Dee Dee Myers (né en 1961), analyste politique américain et ancien attaché de presse de la Maison Blanche pour le président Bill Clinton.
 DeeDee Trotter (né en 1982), sprinter américain.
 Dee Dee Wood, chorégraphe américaine, notamment dans les années 1960 et 1970.

Autres 

 Dee D. Jackson (né en 1944), chanteur américain.
 Dee Dee, personnage de la série d'animation laboratoire de Dexter.
 Dee Dee, cafard fictif de la série d'animation Oggy et les cafards.

Voir aussi